Rajzman ist der Familienname der folgenden Personen:

 Bernard Rajzman (* 1957),  brasilianischer Volleyballspieler und Sportfunktionär
 Elias Rajzman (1904/9–1975), polnischer Dichter und Schriftsteller 
 Henryk Rajzman  (1905–1983), polnischer Staatsanwalt und Hochschullehrer 
 Phil Rajzman (* 1982), brasilianischer Surfer 
 Samuel Rajzman (1904–1979), polnischer Buchhalter und Übersetzer